Die Supercoppa Italiana ist der Eishockeysupercup Italiens. Er wurde erstmals 2001 ausgespielt und findet seither jährlich statt. Nur 2005 wurde der Wettbewerb aufgrund der Olympischen Winterspiele abgesagt. Rekordsieger ist Ritten Sport mit fünf Titeln.

Modus 
Vor dem Beginn der neuen Saison spielen der Pokalsieger und der Meister in einem einzigen Spiel den Supercup-Sieger aus. Einzig 2006 gab es ein Viererturnier, für das die Vorjahres-Halbfinalisten der Serie A qualifiziert waren.

Bisherige Pokalsieger 

In Klammern ist jeweils der getragene Titel angegeben; M = amtierender Meister, P = amtierender Pokalsieger
1 Als Turnier mit vier Teilnehmern ausgetragen, da im Jahr zuvor keine Austragung stattfand

Titel nach Mannschaft 
 Ritten Sport (5): 2009, 2010, 2017, 2018, 2019
 HC Bozen (4): 2004, 2007, 2008, 2012
 HC Milano Vipers (3): 2001, 2002, 2006
 Asiago Hockey (3): 2003, 2013, 2015
 HC Pustertal (3): 2011, 2014, 2016

Weblinks 
 Homepage der Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
 Offizielle Statistiken von PowerHockey.info

Einzelnachweise 

Italienischer Eishockeypokal
Erstveranstaltung 2001